Finala Ligii Campionilor 1997 a fost un meci de fotbal care s-a jucat pe data de 28 mai 1997 între echipa germană Borussia Dortmund și între echipa italienească Juventus.

Rezumatul meciului
Borussia Dortmund a câștigat cu scorul de 3-1, pentru Borussia golurile au fost marcate de Riedle în minutele 29 și 34 și de Ricken în minutul 71. Pentru Juventus a marcat Del Piero în minutul 64.

Detalii

Vezi și
Liga Campionilor 1996-1997

Legături externe
Official Finala Ligii Campionilor

UEFA Champions League Final
Finalele Ligii Campionilor UEFA